Het Servisch kenteken voor auto's bestaat uit een witte plaat, met aan de linkerzijde een blauw vlak met daarin, in witte letters, de afkorting SRB. Verder bestaat de plaat uit zwarte tekens, beginnende met twee letters van de regio, gevolgd door het wapen van Servië met daaronder de regiocode in het Cyrillische schrift, gevolgd door drie cijfers, een horizontale streep en twee letters.

Geschiedenis
Na het uiteenvallen van Joegoslavië vormde Servië enkele jaren een eenheid met Montenegro. De kentekenplaten die in deze tijd werden gebruikt bestonden uit een witte plaat met hetzelfde opschrift als de huidige Servische plaat, met als verschil dat het blauwe vlak ontbrak en in plaats van het Servische wapen de vlag van Servië en Montenegro werd gebruikt: blauw, wit, rood.

Naast de witte kentekenplaten zijn er tijdelijke rode kentekenplaten, groene landbouwkentekenplaten, blauwe politiekentekenplaten, zwarte CD-kentekenplaten, witte kentekenplaten zonder het blauwe vlak voor overheidsvoertuigen en gele kentekenplaten voor brommers.

Aanhangwagens hebben de regiocode vooraan, in plaats van aan de achterkant.

Diplomatieke kentekenplaten 
Voertuigen van ambassades, consulaten en internationale organisaties bestaan uit een zwarte kentekenplaat met gele cijfers en letters. De eerste cijfers geven aan vanuit welk land de diplomatiek medewerker is. De middelste letter geeft aan om wat voor persoon het gaat.

Lijst van de code van de diplomatieke voertuigen:

Servië